Puttelange ist die französische Bezeichnung  der deutschen Stadt

 Püttlingen im Saarland (genauer Puttelange-lès-Sarrelouis)

Puttelange ist der Name zweier Gemeinden im Département Moselle in Frankreich:

 Puttelange-aux-Lacs
 Puttelange-lès-Thionville